Republička liga Bosne i Hercegovine je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Radnik" iz Bijeljine. 

Zbog reorganizacije ligaškog sustava za sezonu 1988./89. i uvođenja "Međurepubličke lige", jedinstvena republička liga je ukinuta, te je podijeljena na tri skupine, koje su odgovarale dotadašnjoj "Regionalnoj ligi BiH" ("Zapad", "Sjever" i "Jug"), kao liga četvrtog stupnja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

Izvori:

Povezani članci 
 Jedinstvena hrvatska liga 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 226 
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com, Vremeplov, pristupljeno 1. siječnja 2018. 
  

1987-88 1
 republička
1987-88